Aristòmac I d'Argos, tirà d'Argos 
 Aristòmac II d'Argos,tirà d'Argos 
 Aristòmac, escriptor grec 
 Aristòmac, escultor grec